Sulsdorf ist der Name mehrerer Orte:
 Sulsdorf (Fehmarn), ein Stadtteil der Stadt Fehmarn (Schleswig-Holstein)
 Sulsdorf (Gremersdorf), ein Ortsteil der Gemeinde Gremersdorf (Schleswig-Holstein)